Beni bezeichnet:
 Departamento Beni, eins von neun Departamentos in Bolivien
 Provinz Beni, Vorläufer des heutigen Departamento Beni
 Río Beni, Fluss in Bolivien
 Beni (Kongo), eine Stadt in der Demokratischen Republik Kongo
 Beni (Kommune) ist eine Kommune der Stadt Beni in der Demokratischen Republik Kongo
 Beni (Territorium) ist ein Territorium von Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo
 Beni (Nepal), Hauptort des Myagdi-Distrikts in Nepal
 Beni (Solukhumbu), VDC und Dorf im Distrikt Solukhumbu (Nepal)
 Beni (Musik), ein ehemaliger Militärmusik- und Tanzstil in Tansania
 Beni (arabisch), wie Banu ein Plural von Ibn, in der Bedeutung „Söhne von...“ Bestandteil arabischer Stammesnamen, siehe Banu (arabische Sprache). Davon abgeleitet die marokkanische Stadt Beni Mellal

Familienname:
 Alfred Beni (1923–1995), österreichischer Schachspieler
 Beni (Sängerin) (* 1986), japanische Popsängerin
 Claudia Beni (* 1986), kroatische Popsängerin
 Dario Beni (1889–1969), italienischer Radrennfahrer
 Niccolò Beni (* 1986), italienischer Schwimmer
 Paolo Beni (1552–1627), italienischer Philologe und Romanist

Spitzname:
 Bernard Thurnheer (* 1949), Schweizer Fernsehmoderator
 Benedikt Weber (* 1974), deutscher Moderator und Synchronsprecher

Siehe auch:
 Bäni
 Benny
 Benni